John Charles Daly – giornalista e conduttore televisivo statunitense
John Daly – atleta britannico
John Daly – golfista statunitense
John Daly – skeletonista statunitense